Гижи́цкий () — фамилия.
 Гижицкие — дворянский и графский род.
Известные носители:
 Гижицкий, Александр Степанович (1869—1938) — русский общественный и политический деятель, член Государственной думы от Подольской губернии.
 Гижицкий, Варфоломей Каэтанович (1775—1826) — генерал-майор, действительный статский советник, Волынский губернатор.
 Гижицкий, Густав (1856—1889) — дирижёр и музыкальный педагог из балтийских немцев.
 Гижицкий, Ежи (1919—2009) — польский кинокритик, журналист, историк шахмат.
 Гижицкий, Игнатий Иванович (1752—1816) — генерал-майор, действительный статский советник, георгиевский кавалер
 Гижицкий, Камиль (1893—1967) — польский писатель и путешественник.
 Гижицкий, Михаил Львович (????—1941) — государственный секретарь Украинской державы.
 
 Гижицкий, Ян Марек (1844—1925) — польский историк.

См. также 
 Гизевиуш (Гижицкий), Густав (1810—1848) — польский писатель и общественный деятель, в честь которого назван город Гижицко.
 Гижицкий повят — повят (район) в Польше с центром в Гижицко, входит в Варминьско-Мазурское воеводство.